Марков град може бити:

Србија 

 Марков град (Врање)

Северна Македонија 

 Марков град (Прилеп)
 
 
 
 
 Марков град (Маркова Сушица)
 Марков град (клисура реке Трске)

Види још 

 Марково кале
 Маркове куле